Hindū – traslitterazione del devanagari हिन्दू, adattato in italiano in indù, nel senso di "riguardante l'induismo o di "aderente all'induismo"
 Hindu – nome persiano del fiume Indo (in sanscrito Sindhu)
 Hindu – antico nome degli abitanti dell'Hindustan o Indostan ("la terra degli Indù")
 Hindu – termine erroneo in luogo del corretto hindi, lingua moderna dell'India
 The Hindu – giornale indiano in lingua inglese
 Hindu Kush – catena montuosa dell'Afghanistan

Altri progetti